Наташа Хенстридж () е канадска актриса и модел.

Биография 
Хенстридж е родена на 15 август 1974 г. в Спрингдейл. Родителите й сe казват Брайън и Хелън. Бащата е управител и собственик на строителна фирма, а майката – домакиня. Наташа има брат - Шейн Хенстридж.

Кино

Външни препратки 

 

Канадски актьори и актриси
Модели от Канада
Личности (Нюфаундленд и Лабрадор)